Contea di Fremont o Fremont County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Fremont (Colorado)
 Contea di Fremont (Idaho)
 Contea di Fremont (Iowa)
 Contea di Fremont (Wyoming)